

Тоганас — аул, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Тоганас — село, Сиримський район, Західноказахстанська область